Amerikai Egyesült Államok
Volga (Dél-Dakota)
Volga (Indiana)
Volga (Iowa)
Volga (Kentucky)
Volga (Texas)
Volga (Nyugat-Virginia)
Volga  (folyó, Amerikai Egyesült Államok)
 Oroszország
Volga folyó
Volga (autótípus)
Volga (hajó)
Volga (rakéta-végfokozat)
Egyéb
1149 Volga, aszteroida
Volga Szálló, lebontott budapesti szálloda